Aten eller Athen, kan syfta på:

 Aten – Greklands huvudstad
 Hertigdömet Aten – en korsfararstat i nuvarande Grekland 1205–1248
 Aten – en tidig solgud i egyptisk mytologi, även kallad Aton
 Aten-asteroid – en grupp av jordnära objekt
 Atens universitet – det äldsta universitet i det moderna Grekland
 Atens Olympiastadion – en idrottsarena i Aten
 2062 Aten – en asteroid
 AEK Aten FC – en grekisk fotbollsklubb
 Athen (studentlokal) – en serie centrala lokaler i AF-borgen i Lund
 Athen Dipylon – en fornlämning i Grekland
 Svenska institutet i Athen – ett institut i Aten i Grekland inrättat 1948
 BK Athén – en svensk brottarklubb

Se även
 Athena (olika betydelser) – flera